

Patronyme
 Asta Backman, (1917-2010), fut une actrice finlandaise de théâtre, cinéma et télévision.
 Christian Bäckman, (1980- ), est un joueur professionnel de hockey sur glace.
 Edda Heiðrún Backman, (1957-2016), est une actrice islandaise.
 Eric Backman, (1896-1965), fut un ancien athlète suédois.
 Fredrik Backman (1981- ), chroniqueur, blogueur et romancier suédois.
 Jouni Backman (1959-), homme politique finlandais 
 Karl Backman, (1970- ), est un musicien, illustrateur et peintre suédois.
 Niklas Backman, (1988- ), est un footballeur suédois.
 Simon Backman, (1984- ), est un joueur professionnel de hockey sur glace finlandais.

Homonymie
Homonymie de patronyme